Marc d'Alexandria (Marcus, ) fou el nom de dos bisbes i quatre patriarques d'Alexandria. El primer fou Marc l'Evangelista (Marc I) que fou bisbe de la seu del 43 al 63. Un altre Marcos (Marc II) fou bisbe del 142 al 152. Un patriarca de nom Marc (Marc III) va governar la seu del 1180 al 1209. Marc IV fou patriarca del 1385 al 1389 i va fer diverses propostes de normativa i de pràctica eclesiàstica, seixanta quatra de les quals foren en resposta a les preguntes formulades per Teodor Balsamó, i són esmentades al Jus Orientale de Bonefidius, i al Jus Graeco-Romanum de Leunclavius. Marc V fou patriarca del 1425 al 1435 i Marc VI del 1459 al 1484.

Patriarques d'Alexandria